Montfa (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Montfa (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje